

Folklore 
 Vara – carro utilizzato nelle processioni religiose e nelle feste patronali siciliane

Geografia 
 Vara – comune dell'Estonia
 Vara – comune della Svezia
Vara – città capoluogo dell'omonimo comune della Svezia
 Vara Inferiore – frazione del comune italiano di Urbe 
 Vara Superiore – frazione del comune italiano di Urbe

Idronimi 
 Vara – fiume che scorre in Provincia della Spezia

Sigle 
 VARA – televisione pubblica olandese

Altri progetti